The Bright Side – album di Meiko del 2012
 The Bright Side – album di Lenka del 2015